El topónimo Brilliant puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Brilliant, un pueblo en el estado de Alabama.
 Brilliant, un lugar designado por el censo en el estado de Ohio.